La Droite peut faire référence à :
 La Droite, parti politique italien
 Droite (Høyre), parti politique norvégien
 La Droite, parti politique belge
 La Droite, mouvement de 1998 dont est issu le parti politique français Droite libérale-chrétienne (1999).

Voir aussi